Certyfikat ADR – certyfikat jakości dla najbardziej odpornych odmian uprawnych róż, nadawany przez Ogólne Niemieckie Badanie Nowych Odmian Róż (, ADR), tworzone przez Stowarzyszenie Szkółkarzy Niemieckich (, BdB), hodowców róż i niezależnych ekspertów. Koordynatorem ADR jest Bundessortenamt. Nowe odmiany róż są poddawane testom w 12 niezależnych ogrodach próbnych w Niemczech, gdzie uprawiane są bez stosowania jakichkolwiek środków ochrony roślin. Przez kolejne trzy lata ocenia się ich odporność na szkodniki i choroby, mrozoodporność, typ wzrostu, liczbę kwiatów, atrakcyjność i zapach kwiatów. Najważniejszym kryterium jest jednak odporność. Certyfikat jest nadawany od 1950 roku. W latach 1995–2002 róże wielkokwiatowe nie otrzymywały certyfikatów, ale ich odmiany, które pozytywnie przeszły testy, były oznaczane jako polecane przez ADR. Odmiana, która uzyskała certyfikat ADR, może go stracić, jeżeli po kilku latach okaże się, że jej odporność się pogorszyła i przestała spełniać wymagane kryteria. Od 2018 roku certyfikat nadawany jest tylko na 15 lat, po tym czasie zostaje odebrany lub odmiana jest poddawana ponownym testom. Każdego roku testowanych jest do 50 odmian róż. Łącznie (do 2022 roku) przetestowano ich ponad 1600. W latach 2018–2021 ponownej ocenie zostały poddane odmiany, które otrzymały certyfikat między 1990 a 2003 rokiem. 13 z nich ponownie go otrzymało, a pozostałe – które nie otrzymały odpowiedniej liczby punktów lub nie zostały zgłoszone przez hodowcę do ponownej oceny – straciły go.

Róże z certyfikatem ADR 
Lista odmian róż, które mają certyfikat ADR, stan na grudzień 2022.

Róże wielkokwiatowe polecane przez ADR 
Lista odmian róż wielkokwiatowych polecanych przez Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung w latach 1995–1998 i 1999–2002.

Róże, które straciły certyfikat 
Lista odmian róż, którym został odebrany certyfikat ADR, stan na lipiec 2022

Uwagi

Przypisy 

Róża
Kwiaciarstwo
Listy roślin
Certyfikacja